Rewa puede referirse a:
 Rewa, ciudad capital de las división y distrito homónimos, en Madhya Pradesh (India).
 Rewa, distrito de la India en el estado de Madhya Pradesh.
 Rewa, antiguo estado de la India.
 Rewa, provincia de Fiyi.
 Rewa, equipo de fútbol fiyiano.
 Rewa, ciudad de Polonia en el voivodato de Pomerania.